Gent-Wevelgem 1986 var den 48. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 9. april 1986. Løbet blev vundet af Guido Bontempi, efterfulgt af Twan Poels og Jean-Marie Wampers.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1986
Cykelløb i 1986